LSH steht für:
 Landschulheim am Solling, ein staatlich anerkanntes und privates Gymnasium und Internat
 Landschulheim Schloss Heessen, ein staatlich anerkanntes, privates Gymnasium und Internat in Hamm
 Laurens Spethmann Holding
 Lysergsäurehydroxyethylamid, ein Mutterkornalkaloid das in einigen Pilzen und Windengewächsen vorkommt

lsh steht für:
 lsh, eine Freie Software-Implementierung des Secure Shell-Protokolls 

LS-H steht für:
 , ISO-3166-2-Code des lesothischen Distrikts

LSH